

Pessoas
Tal Farlow

Localidades
Talmage (Califórnia)
Talmage (Nebraska)

Desambiguação